Несвицкий — фамилия. Известные носители:
 Несвицкий, Александр Александрович (1855—1942) — русский государственный деятель, врач.
 Несвицкий, Василий Фёдорович (1704—1771) — вице-адмирал, петербургский губернатор.
 Несвицкий, Даниил Матвеевич (ум. 1666) — русский князь, государственный деятель.
 Несвицкий, Иван Васильевич (1740—1806) — русский князь, видный деятель масонства.
 Несвицкий, Николай Николаевич (1893—1945) — советский военно-морской деятель, командир эскадры надводных кораблей, контр-адмирал.
 Фёдор Несвицкий (ум. 1442) — литовский князь-магнат, военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.

Составные фамилии 
 Зарин-Несвицкий, Фёдор Ефимович (1870 — не ранее 1935) — русский поэт, прозаик, драматург.